Глобин:

 Глобины — семейство белков, вероятнее всего обладающих общим предком.
 Глобин, Василий Алексеевич (1983—2008) — российский футболист.
 Глобин, Николай Иванович (1920—1989) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.